

Geografia 
Londra, capitale del Regno Unito intesa come:
Grande Londra – metropoli nel suo complesso
Città di Londra – municipalità del centro storico della metropoli

Giochi olimpici 
 Londra 1908 – giochi olimpici svoltisi a Londra nel 1908
 Londra 1944 – giochi olimpici che si sarebbero dovuti svolgere a Londra nel 1944
 Londra 1948 – giochi olimpici svoltisi a Londra nel 1948
 Londra 2012 – giochi olimpici svoltisi a Londra nel 2012 coi relativi giochi paralimpici

Aeroporti 
 Aeroporto di Londra-Gatwick
 Aeroporto di Londra-Heathrow
 Aeroporto di Londra Stansted
 Aeroporto di Londra-Luton
 Aeroporto di Londra-City

Altro 
Londra – dipinto di Michele Cascella

Pagine correlate 

London